BRK steht für:
 UN-Behindertenrechtskonvention (2008 in Kraft getreten)
 Berkshire Hathaway, US-amerikanische Holdinggesellschaft
 Badisches Rotes Kreuz
 Bayerisches Rotes Kreuz
 Berliner Rotes Kreuz, siehe Deutsches Rotes Kreuz
 Belgisches Rotes Kreuz
 Berkshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Bourke Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bourke (New South Wales), Bourke Shire, New South Wales
 Bryansk Air Enterprise (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft

 auf Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Bad Kissingen (ursprünglich Bad Brückenau)

BrK steht für:
 Brandenburger Stadtkanal, Bundeswasserstraße

brk steht für:
 Birked (ISO-639-3-Code), eine der nubischen Sprachen

Siehe auch:
 Break

Abkürzung